Brix steht für:
 Brix (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Brix, Gemeinde im Département Manche, Frankreich
 Brix, alternative Schreibweise von Brüx, deutscher Name der Stadt Most (Tschechien), Okres Most, Ústecký kraj
 Sankt Brix, früherer deutscher Name der Gemeinde Saint-Brais, Kanton Jura
 Grad Brix (°Bx), Maßeinheit der spezifischen Flüssigkeitsdichte

Siehe auch:
 Janneke und Brix, fiktive Ermittler aus der Fernsehreihe Tatort
 Brie
 Briggs
 Prix
 BRICS-Staaten